Торп — прізвище.

Топоніми

Торп — міжнародний аеропорт поблизу міста Саннефіорд

Торп — місто, штат Вісконсин
 Торп — місто, штат Вісконсин
 Торп — переписна місцевість, штат Вашингтон

Торп — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Торп — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду

Див. також 
 Джим Торп (значення)